To (acústica), qualitat que permet distingir dos sons 
 To (interval musical), distància entre dues notes naturals consecutives a excepció de l'interval de semitò (mig to) que es forma entre mi-fa i si-do
 To o tonalitat (música), sistema jeràrquic de relacions harmòniques i melòdiques que s'estableix entre les notes musicals, el 
 To quantitat de llum en un color, vegeu matís (color)
 Riu To, a Birmània
 To (lingüística), fenomen en què l'altura de la veu té valor fonològic